Atmosferische circulatie; de verplaatsing van lucht op grote schaal in de atmosfeer
Bloedcirculatie of bloedsomloop; zie Hart en vaatstelsel
Circulatie (mobiliteit); een vorm van mobiliteit
Hydrothermale circulatie; de circulatie van water onder hoge druk en temperatuur door de aardkorst
Thermohaliene circulatie; het wereldwijde systeem van de zeestromen en golfstromen

Zie ook
Circulatiemunt; een numismatieke term voor een munt met betalingsfunctie